Personen
 Desiree Weeks (1968), Brits zangeres
 Gary Weeks (1972), Amerikaans acteur en filmproducent
 Honeysuckle Weeks (1979), Brits actrice
 Rollo Weeks (1987), Brits acteur

 Overig
 Astral Weeks, muziekalbum